Hièrocles (Hierocles ), pare de Hieró II rei de Siracusa
 Hièrocles de Cària, cap de mercenaris cari que va formar part de la guarnició dels forts d'Atenes sota Demetri Poliorcetes (337 aC-283 aC) 
 Hièrocles d'Agrigent, militar grec que servia al rei selèucida Antíoc III el Gran
 Hièrocles (ministre) (? - 222), esclau, favorit i ministre imperial d'Elagàbal
 Hièrocles d'Alabanda, retòric grec 
 Hièrocles (escriptor), escriptor grec 
 Hièrocles d'Hil·larima, filòsof grec 
 Hièrocles, procònsol romà en temps de l'emperador Dioclecià (284 - 305) 
 Hièrocles d'Alexandria, filòsof neoplatònic grec 
 Hièrocles (geògraf), escriptor i gramàtic grec romà d'Orient 
 Hièrocles (veterinari), escriptor de veterinària grec